Assbach und Aßbach sind geographische Namen:

Gewässer:
 Aßbach (Ailsbach) – ein Oberlauf und ein Laufabschnitt des Ailsbach (Püttlach), rechter Zufluss der Püttlach bei Behringersmühle, Markt Gößweinstein, Landkreis Forchheim, Bayern; flussabwärts:
 Gereuther Aßbach, längerer linker Oberlauf des Ailsbach bis Freiahorn, Gemeinde Ahorntal, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Aßbach, anderer anfänglicher Abschnittsname von Freiahorn abwärts
 Assbach (Aubach), linker Zufluss des Aubachs in Strinz-Margarethä, Gemeinde Hohenstein, Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen
 Assbach (Fuchsbach), linker Zufluss des Fuchsbachs (zur Ahr) bei Bad Neuenahr-Ahrweiler, Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz
 Aßbach (Wellbach), linker Hauptstrang-Oberlauf des Wellbachs (zur Lutter) bis vor Baumheide, kreisfreie Stadt Bielefeld, Nordrhein-Westfalen

 Gereuther Aßbach – siehe oben → Aßbach (Ailsbach)

Ort:
 Assbach, historische Schreibweise von Asbach (Modautal), Ortsteil der Gemeinde Modautal im Landkreis Darmstadt-Dieburg, Hessen

Siehe auch:
 Asbach
 Aspach